Osoby:
 Anton Nokk – niemiecki polityk
 Wilhelm Nokk – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Noc
 Nock
 Nok